Billerbeck (Adelsgeschlecht) steht für:
 Billerbeck (niedersächsisch-pommersches Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht mit Besitzungen in Pommern
 Billerbeck (westfälische Adelsgeschlechter), drei Adelsgeschlechter aus dem Münsterland

Siehe auch:
 Billerbeck (Begriffsklärung)